James Young peut désigner :
 James Young (1717-1789), officier de la Royal Navy ;
 James Young (1811-1883), chimiste britannique ;
 James Young (1834-1913), homme politique canadien ;
 James Young (1872-1948, réalisateur américain ;
 James Young (né en 1948), guitariste américain ;
 James Young (né en 1980), acteur écossais ;
 James Young (né en 1995), basketteur américain ;
 James Young , fabricant de carrosseries d'attelages et de carrosseries d'automobiles ;
 James Edward Young (1926-), physicien américain.